La Veuve noire est la vingt-deuxième histoire de la série Natacha de François Walthéry, Michel Dusart et Georges Van Linthout. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Résumé

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 
  

Histoire de Natacha
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1996
Histoire publiée pour la première fois en 1997